Gabriel Fernández puede referirse a:

 Gabriel Fernández Álvez (1943-2008), compositor español.
 Gabriel Fernández Arenas, Gabi (1983-), futbolista español.
 Gabriel Fernández Capello, Vicentico (1964-), músico argentino.
 Gabriel Fernández de Villalobos (1642-1702), explorador español, marqués de Varinas.
 Gabriel D. Fernández (1976-), baloncestista argentino, medallista olímpico.
 Gabriel H. Fernández (1977-), futbolista argentino.
 Gabriel M. Fernández (1994-), futbolista uruguayo.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández